New Canaan est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme



New Canaan, communauté du comté de Cumberland en Nouvelle-Écosse
New Canaan, communauté du comté d'Essex en Ontario

New Canaan, ville du comté de Fairfield dans le Connecticut

New Canaan, secteur près d'Harare

Voir aussi

Homonymie de toponyme